Brasileiro bezeichnet
 die Sprache Brasilianisches Portugiesisch, eine in Brasilien gesprochene Varietät der portugiesischen Sprache

Brasileiro ist der Familienname folgender Personen:
 Antônio Brasileiro (* 1944), brasilianischer Schriftsteller, Maler und Bildhauer
 Emídio Brasileiro (* 1962), brasilianischer Autor, Jurist und Hochschullehrer, Vertreter des Kardecismus